Come on Over (álbum de Shania Twain)
Come on Over (álbum de Olivia Newton-John)
Come on Over (álbum de Plain White T's)
"Come on Over" (canção de Shania Twain)
"Come on Over" (canção de Jessica Simpson)
Come on Over (série de TV)

Ver também
"Come on Over Baby (All I Want Is You)", canção de Christina Aguilera